27-та жіноча шахова олімпіада проходила з 1 по 14 вересня 2016 року в рамках 42-ї шахової олімпіади, що відбувалася в Баку (Азербайджан).

Формат та календар змагань 
 Команда складається з 5 гравців (1 запасний) та капітана (тренера).
 11 турів за швейцарською системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.
 Розподіл місць (при однаковій кількості командних очок):
 Коефіцієнт Зоннеборга — Бергера
 Найбільша кількість індивідуальних очок
 Сума матчевих очок суперника за мінусом найслабшого

Церемонія відкриття турніру відбудеться о 15:30 (київський час), закриття — о 16:30. Початок партій — о 12:00, останній тур — о 8:00.

Рух за турами

1 тур 
2 вересня 2016 року відбувся перший тур 27-ї жіночої шахової олімпіади. Україна, як і інші фаворити, розгромила свого суперника збірну Португалії з рахунком 4-0:

 Ана Філіпа Баптіста — Марія Музичук — 0:1
 Наталя Жукова — Маргаріда Коімбра — 1:0
 Маріана Сілва — Анна Ушеніна — 0:1
 Інна Гапоненко — Ана Інес Сілва — 1:0

2 тур 
У другому турі українки перемогли збірну Молдови з рахунком 3½:½.

 Анна Музичук — Діана Бачу — ½:½
 Світлана Петренко — Наталя Жукова — 0:1
 Анна Ушеніна — Ольга Інку — 1:0
 Олена Партак — Інна Гапоненко — 0:1

3 тур 
У третьому турі завдяки перемозі Анни Ушеніної Україна здолала збірну США з рахунком 2½:1½.

 Ірина Круш — Анна Музичук — ½:½
 Марія Музичук — Назі Паікідзе — ½:½
 Анна Затонських — Наталя Жукова — ½:½
 Анна Ушеніна — Катержина Нємцова — 1:0

4 тур 
У четвертому турі Україна перемігши збірну Франції з рахунком 3½:½ очолила турнірну таблицю.

 Анна Музичук — Сільвія Кола — 1:0
 Ніно Маїсурадзе — Марія Музичук — 0:1
 Наталя Жукова — Матільда Конжю — 1:0
 Андреа-Крістіана Навротеску — Інна Гапоненко — ½:½

5 тур 
У п'ятому турі збірна України перемогла збірну Сербії з рахунком 3:1:

 Йована Раппорт — Анна Музичук — 0:1
 Марія Музичук — Ірина Челушкіна — 1:0
 Адела Велікіч — Анна Ушеніна — ½:½
 Інна Гапоненко — Ліля Дрлєвіч — ½:½

6 тур 
У шостому турі українки зіграли внічию зі збірною Росії.

 Анна Музичук — Олександра Костенюк — 1:0
 Валентина Гуніна — Марія Музичук — ½:½
 Наталя Жукова — Олександра Горячкіна — ½:½
 Ольга Гіря — Анна Ушеніна — 1:0

7 тур 
У сьомому турі збірна України поступилася збірній Китаю з рахунком 1½:2½.

 Хоу Іфань — Анна Музичук — ½:½
 Марія Музичук — Цзюй Веньцзюнь — ½:½
 Тань Чжун'ї — Наталя Жукова — 1:0
 Анна Ушеніна — Го Ці — ½:½

8 тур 
У восьмому турі збірна України несподівано спіткнулася зігравши внічию з угорками.

 Хоанг Тхань Чанг — Анна Музичук — ½:½
 Марія Музичук — Сзідонія Вайда — 0:1
 Петра Папп — Наталя Жукова — ½:½
 Інна Гапоненко — Тіція Гара — 1:0

9 тур 
У дев'ятому турі збірна України перемогла господарок турніру з рахунком 3½:½.

 Анна Музичук — Зейнаб Мамед'ярова — 1:0
 Гунай Мамедзаде — Марія Музичук — 0:1
 Анна Ушеніна — Гульнар Мамедова — ½:½
 Айдан Ходжатова — Інна Гапоненко — 0:1

10 тур 
У десятому турі збірна України зіграла внічию зі збірною Індії.

 Дронаваллі Харіка — Анна Музичук — ½:½
 Марія Музичук — Рут Падміні — ½:½
 Таня Садчев — Наталя Жукова — 1:0
 Анна Ушеніна — Свамінатан Сумія — 1:0

11 тур 
В одинадцятому турі збірна України перемогла збірну Болгарії з рахунком 3:1.

 Анна Музичук — Антоанета Стефанова — 1:0
 Іва Віденова — Марія Музичук — ½:½
 Наталя Жукова — Адріана Ніколова — ½:½
 Еліца Раєва — Анна Ушеніна — 0:1

Турнірна таблиця 
Турнірне становище після 4 туру

Турнірне становище після 5 туру

Турнірне становище після 6 туру

Турнірне становище після 7 туру

Турнірне становище після 8 туру

Турнірне становище після 9 туру

Турнірне становище після 10 туру

Підсумкова таблиця олімпіади

 КО — командні очки
 СН — стартовий номер
 + — перемоги
 = — нічиї
 - — поразки

Індивідуальні результати шахісток збірної України 
 Шахівниця — № шахівниці (1:4, резервна);
 Очки — сума набраних очок (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 Пор (3) — суперник (Португалія) та кількість набраних очок;
 2542 — рейтинг суперника;
 Б/Ч — білі/чорні фігури;
 Перф  — турнірний перфоменс;
 М  — місце на своїй шахівниці

Індивідуальні нагороди 

 Загальний залік (неофіційний)
 Валентина Гуніна ( Росія)  — 2643 (8 з 10 очок)  Анна Музичук ( Україна)  — 2626 (7½ з 10 очок)  Тань Чжун'ї ( Китай)  — 2565 (9 з 11 очок) 
 Перша шахівниця:
 Анна Музичук ( Україна)  — 2626 (7½ з 10 очок)  Хоу Іфань ( Китай)  — 2547 (5½ з 8 очок)  Піа Крамлінг ( Швеція)  — 2537 (8½ з 11 очок) 
 Друга шахівниця:
 Валентина Гуніна ( Росія)  — 2643 (8 з 10 очок)  Цзюй Веньцзюнь ( Китай)  — 2501 (7½ з 11 очок)  Дейманте Дауліте ( Литва)  — 2481 (8 з 10 очок) 

 Третя шахівниця:
 Гульнар Мамедова ( Азербайджан)  — 2559 (7 з 9 очок)  Карина Щепковська-Горовська ( Польща)  — 2547 (6½ з 8 очок)  Хунг Нгуєн ( В'єтнам)  — 2442 (8 з 11 очок) 
 Четверта шахівниця:
 Тань Чжун'ї ( Китай)  — 2565 (9 з 11 очок)  Ніно Баціашвілі ( Грузія)  — 2533 (9 з 10 очок)  Клаудія Кулон ( Польща)  — 2506 (9 з 11 очок) 
 Резервна шахівниця:
 Го Ці ( Китай)  — 2394 (5½ з 8 очок)   Андреа-Крістіана Навротеску ( Франція)  — 2285 (7 з 10 очок)  Аніта Гара ( Угорщина)  — 2277 (5 з 8 очок)

Посилання 
 Офіційний сайт шахової олімпіади 2016 року 
 Онлайн партій олімпіади на chessdom  
 Онлайн партій олімпіади на chessbomb (жінки)  
 Вакарчук розцілував жіночу збірну України

Примітки 

Шахові олімпіади
Шахові турніри 2016
Шахи в Азербайджані
Вересень 2016